Епархия Серриньи () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Серринья, Бразилия. Епархия Серриньи входит в митрополию Фейра-ди-Сантаны. Кафедральным собором епархии Серриньи является собор святой Анны.

История 

22 июля 2008 года Римский папа Бенедикт XVI выпустил буллу Christi mandato, которой учредил епархию Серриньи, выделив её из архиепархий Фейра-ди-Сантаны и епархий Паулу-Афонсу. В этот же день епархия Серриньи вошла в митрополию Фейра-ди-Сантаны.

Ординарии епархии 

 епископ Ottorino Assolari (2008 - по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007

Ссылки 

 Булла Christi mandato, AAS 97 (2005), стр. 940 
 Информация 

Католические епархии Бразилии